Сомино — топоним:

 ойконим:
 в Белоруссии
 Сомино — деревня, Телеханский поселковый Совет Ивацевичского района Брестской области.
 Сомино — хутор, Плюсский сельсовет Браславского района Витебской области.
 в России
 Сомино — село в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Сомино — деревня в Пестовском районе Новгородской области.
 Сомино — деревня в Солецком районе Новгородской области.
 Сомино — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Сомино — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Сомино — деревня в Себежском районе Псковской области.

 гидроним:
 Сомино (озеро).